Feest Comics steht für:

 Comicserien im Reiner Feest Verlag (1980 bis 1991)
 Comicsparte von Egmont Ehapa Media (ab 1991)